Andrzej Gawroński (1740–1813) – biskup krakowski
 Andrzej Gawroński (1796–1864) – pułkownik
 Andrzej Gawroński (1885–1927) – polski indolog i językoznawca, profesor
 Andrzej Gawroński (1916–1997) – polski satyryk i dziennikarz
 Andrzej Gawroński (1935–2020) – polski aktor filmowy i teatralny

Zobacz też